«Спарта» (в титрах — Sпарта, вариант литспика) — российский телесериал производства продюсерской компании «Среда». В главных ролях: Артём Ткаченко, Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орёл» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм».

В 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix.

Сюжет 

Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из окна у учеников на глазах. Капитану Игорю Крюкову предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка, и для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием «Sпарта».

В ролях

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Первого канала
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2018 году
Телесериалы России, завершённые в 2018 году
Телесериалы продюсерской компании «Среда»